Гвідо (Гі) II (; 1312 — 12 березня 1336) — маркграф Намюру у 1335—1336 роках.

Другий син маркграфа Жана I і Марії д'Артуа. 1332 року брав участь у війні за сеньйорію Мехелен на боці Людовика I, графа Фландрії проти Жана III, герцога Брабанту.

У квітні 1335 року після смерті старшого брата Жана II перебрав владу в Намюрському маркграфстві. Невдовзі під впливом свого молодшого брата Роберта, наближеного англійського короля Едуарда III, визнав васальну залежність останнього. Натомість отримав фінансову допомогу.

Брав участь у кампанії проти Шотландії із загоном чисельністю 300 вершників. У битві при Борромюрі (неподолік Едінбургу) 30 липня 1335 року зазнав поразки від шотландського війська під орудою Джона Рендольфа, графа Морея, а сам Гвідо II потрапив у полон. 1336 року його було звільнено за викуп. 12 березня того ж року він загинув у м.Сен-Венан (графство Фландрія) на лицарському турнірі. Намюр спадкував його брат Філіп III.

Примітки

Джерела 
 Alphonse Le Roy, " Guy II ", Académie royale de Belgique, Biographie nationale, vol. 8, Bruxelles, 1885, p. 558—559

Маркграфи Намюра
Дім Дамп'єр